Hirzel steht für:

 Hirzel, Ort in der Schweiz
 Hirzel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hirzel (Pass), Schweizer Pass in den Voralpen der Kantone Zürich und Zug
 Hirzel Höhi, Schweizer Saumpass in den Voralpen des Kantons Zürich, der Horgen und Sihlbrugg verbindet
 S. Hirzel Verlag, deutscher Verlag